ZY steht für:
 Sky Airlines, ehemalige türkische Charterfluggesellschaft, IATA-Code
 Alta (Norwegen), Kfz-Kennzeichen

Abkürzung